Petsch steht für:
 Petsch in Nordböhmen (tschechisch Bečov (Blatno)), Ortsteil der Gemeinde Blatno, Ústecký kraj, Tschechien

Petsch ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Petsch (1887–1981), US-amerikanischer Politiker
 Birgit Petsch (* 1963), deutsche Kugelstoßerin
 Fritz Petsch (1927–2021), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Gottlieb Petsch-Goll (1780–1860), deutscher Kaufmann, Frankfurter Politiker 
 Joachim Petsch (1939–2008), deutscher Kunsthistoriker
 Johann Philipp Petsch-Goll (1818–1900), deutscher Bankier und Abgeordneter
 Kuno Petsch (1923–1967), deutscher Komponist
 Marcus Petsch (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Madelaine Petsch (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Max Petsch (1840–1888), deutscher Maler und Fotograf
 Robert Petsch (1875–1945), deutscher Literaturwissenschaftler
 Susanne Petsch (* 1987), deutsche Fußballspielerin
 Theodor Petsch (1884–1973), deutscher General der Infanterie
 Thomas Petsch (1959–2017), deutscher Maschinenbauer, Unternehmer und Erfinder
 Walter Petsch (1825–1903), deutscher Reichsgerichtsrat

Siehe auch:
 Paetsch
 Petsche
 Petzsch
 Pécs (Begriffsklärung)
 Pec